Монис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1683—1764) — один из первых североамериканских преподавателей иврита.
  (1923—2011) — канадский музыкант.
 Монис, Эрнест (1846—1929) — французский политик и государственный деятель.
 Монис, Давид (1812-1894) — датский портретный и жанровый художник, профессор живописи.